Carorita är ett släkte av spindlar som beskrevs av Duffey et Merrett 1963. Carorita ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Täckvävarspindlar
Carorita